Косу́кэ Аи́та (; ) — японский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте команды Consadole Curling
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу